Hjulsta – zona di Tensta, sobborgo di Stoccolma
Hjulsta – stazione della metropolitana di Stoccolma